Тихоокеанские военно-воздушные силы (, PACAF) — одно из 10 главных командований Воздушных сил США, воздушный компонент Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США и является одним из двух американских воздушных командований вместе с Командованием ВС США в Европе и Африке, дислоцирующихся за пределами континентальных Соединенных Штатов. Штаб-квартира PACAF размещается на объединенной военной базе Пёрл-Харбор-Хиккам на Гавайях.

За почти 70 лет существования командование принимало активное участие в войнах и вооруженных конфликтах и операциях, которые вели США. Непосредственно пилоты, техника и подразделения Тихоокеанского командования привлекались к ведению боевых действий в Корее, Вьетнаме, в операциях «Буря в пустыне», «Саутерн Уотч», «Нортерн Уотч», войнах в Афганистане и Ираке.

Общая численность сил Командования составляет около 45 000 человек, что проходят военную службу в рядах Регулярных ПС, Резерве Воздушных сил и Национальной гвардии. В распоряжении Командования три воздушные армии (5-и, 7-ю, 11-и), девять воздушных баз и около 375 военных самолетов и вертолетов.

Назначение 
Основными задачами Тихоокеанского командования Воздушных сил США является охрана и оборона воздушного пространства определенных территорий и объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прикрытия группировок американских войск и важных объектов от ударов противника с воздуха, авиационная поддержка Сухопутных войск и обеспечение боевых действий Военно-морских сил США, Объединенных командований Вооруженных сил США, которые дислоцируются в зоне ответственности Тихоокеанского Командования Вооружённых сил США.

См.также 
 Резерв Воздушных сил США
 Воздушные силы Национальной гвардии США
 Командование специальных операций Воздушных сил США

Ссылка 
 Air Force Historical Research Agency

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Награждённые экспедиционной медалью вооружённых сил
Награждённые Корейской памятной медалью
Награждённые медалью Победы во Второй мировой войне
Индо-Тихоокеанское командование Вооружённых сил США